Marcus Aemilius Lepidus bylo společné jméno několika příslušníků římské rodiny Lepidus ze starého rodu Aemilius. Téměř všichni členové této rodiny a nositelé tohoto jména byli významní politici.

 Marcus Aemilius Lepidus (konzul 187 př. n. l.) – římský konzul v letech 187 př. n. l. a 175 př. n. l.
 Marcus Aemilius Lepidus (konzul 78 př. n. l.) – římský konzul v roce 78 př. n. l., otec triumvira Marca Aemilia Lepida
 Marcus Aemilius Lepidus (triumvir) – spoluvládce druhého triumvirátu, římský konzul v letech 46 př. n. l. a 42 př. n. l.
 Lepidus mladší – jediný syn triumvira Lepida
 Marcus Aemilius Lepidus (konzul 6) – římský konzul v roce 6
 Marcus Aemilius Lepidus (popraven 39) – synovec předešlého Lepida, švagr císaře Caliguly